Біга — багатозначний термін.
 Біга, біги — перегони рисаків, запряжених у візки-гойдалки.
 Біга — антична парокінна колісниця.
 Біга — тип закваски.

Топонім 

 Біга () — місто і район в провінції Чанаккале (Туреччина).
 Біга — ільче в Туреччині, з центром у місті Біга.
 Біга — півострів на північному заході Малої Азії.